Numele Antigua se poate referi la:
Insula Antigua din arhipelegul Antilele Mici
Antigua și Barbuda, un stat în Marea Caraibilor
Antigua, un oraș în Guatemala; numele complet al orașului este „La Antigua Guatemala”
Antigua, o comună pe insula Fuerteventura din arhipelagul spaniol Insulele Canare